A The Liar and His Lover jelentheti a következőket:
 Kanodzso va uszo o aisiszugiteru, japán manga és élőszereplős film, angol címén The Liar and His Lover
 The Liar and His Lover, dél-koreai televíziós sorozat, mely a manga alapján született